

Sciences et techniques 
 En zoologie, Aves est la classe qui regroupe les oiseaux.
 Aves (classification phylogénétique)

Sciences humaines et sociales 
 Aves signifie « oiseaux » en latin, en espagnol et en portugais.
 Le naufrage des îles d'Aves est une catastrophe maritime qui a frappé une escadre française dans sa presque totalité le , dans l'archipel de Las Aves, au nord de l'actuel Venezuela.

Culture et société 
 Aves est une revue scientifique publiée par la société ornithologique belge du même nom (intégrée depuis 2004 à Natagora).
 Le Clube Desportivo das Aves est un club de football portugais, basé à Vila das Aves.

Toponyme 

 l'archipel de Las Aves, une dépendance fédérale du Venezuela.
 l'isla de Aves, une petite île des Antilles qui fait partie des Dépendances fédérales du Venezuela (mais pas de l'archipel ci-dessus) ;
 Vila das Aves, anciennement Aves, une freguesia rattachée à la municipalité de Santo Tirso, dans le district de Porto (région Nord, Portugal).